George John Godolphin Spencer-Churchill, Marquês de Bladford (nascido em 28 de Julho de 1992) é o herdeiro aparente ao Ducado de Marlborough.

É filho de Jamie Spencer-Churchill, 12º Duque de Marlborough e de sua primeira esposa, Rebecca Few-Brown. Seus pais se casaram em 1990, mas divorciaram-se quando George tinha seis anos. Os problemas de seu pai forçaram seu avô a tirar o nome dele da herança, através de um complicado processo legal, para proteger o patrimônio da família, no qual está incluído o Palácio de Blenheim. Atualmente, ele está seguindo os passos de seu falecido primo, o ex-primeiro-ministro Sir Winston Churchill, estudando em Harrow School.

Filhos de marqueses
George Spencer-Churchill, Marquês de Blandford

Nobres do Reino Unido